Феррара (ит. Ferrara) — топоним и имя собственное.

Географические объекты 
 Феррара — город в Италии.
 Феррара — провинция в Италии.
 Феррара — герцогство существовавшее на территории нынешней Италии с 1264 по 1597 год.

Фамилия 
 Феррара, Абель (род. 1951) — американский режиссёр, сценарист и клипмейкер.
 Феррара, Антонио Франсиско (род. 1912) — аргентинский и итальянский футболист.
 Феррара, Бернардо (1810—1882) — итальянский скрипач.
 Феррара, Джузеппе (1932—2016) — итальянский режиссёр и сценарист.
 Феррара, Мануэль (род. 1975) — французский порноактер, режиссёр, лауреат премии AVN Awards в номинации «Лучший исполнитель года» в 2005, 2006 и 2010 годах.
 Феррара, Наполеоне (род. 1956) — американский учёный итальянского происхождения.
 Феррара, Розина (1861—1934) — итальянская натурщица.
 Феррара, Сильвия (род. 1976) — итальянский и британский лингвист, исследовательница эгейского письма.
 Феррара, Франко (1911—1985) — итальянский дирижёр и музыкальный педагог.
 Феррара, Франческо (1810—1900) — итальянский издатель, политик и сенатор.
 Феррара, Чиро (род. 1967) — итальянский футболист, известный по выступлениям за «Наполи», «Ювентус» и сборную Италии в 1980-х — 2000-х гг.

См. также 
 Феррари